William Fitzwilliam ist der Name folgender Personen:

* William Fitzwilliam (Kaufmann) (um 1460–1534), englischer Kaufmann und Beamter
 William Fitzwilliam, 1. Earl of Southampton (um 1490–1542), englischer Adliger
 William Fitzwilliam (Politiker, 1526) (1526–1599), englischer Politiker, Lord Deputy von Irland
 William Fitzwilliam (Politiker, um 1550) (um 1550–1618), englischer Politiker
 William Fitzwilliam, 1. Earl Fitzwilliam (1643–1719), englischer Adliger
 William Fitzwilliam, 4. Earl Fitzwilliam (1748–1833), britischer Adliger